

Азнагулово — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Азнагулово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан

Див. також 
 Азангулово